Priporu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Priporu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Priporu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea